Лома дел Којоте има више значења:

 Лома дел Којоте (Сан Педро Мартир Јукуксако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома дел Којоте, Тијера Бланка (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Којоте (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Којоте (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику